

Chimica 
 PLX – Picatinny Liquid explosive

Codici 
 PLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Semipalatinsk, Semej (Kazakistan)